Флаг муниципального образования Джу́бгское городское поселение Туапсинского района Краснодарского края Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, служащий официальным символом муниципального образования.

Флаг утверждён 28 февраля 2013 года решением Совета Джубгского городского поселения № 240 и 16 апреля 2013 года внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 8159.

Описание 
«Прямоугольное полотнище с отношением ширины к длине 2:3, воспроизводящее композицию герба Джубгского городского поселения Туапсинского района в зелёном, синем (голубом) и жёлтом цветах».

Геральдическое описание герба гласит: «В зелёном поле — золотое стропило заполненное лазурью; и в лазури золотой морской конёк».

Обоснование символики 
Флаг языком символов и аллегорий отражает исторические, культурные и экономические особенности сельского поселения.

Территория Джубгского городского поселения представляет собой своеобразные ворота к морю через горные перевалы Западного Кавказа, на что аллегорически указывают жёлтые полосы образующие угольник.

Жёлтый цвет полос угольника аллегорически указывает на пляжные берега курортной зоны поселения.

Жёлтый цвет (золото) символизирует процветание, достаток, стабильность, почёт и уважение.

Зелёный цвет полотнища символизирует природу, покрытые зелёными лесами горы, плодородие, жизнь, здоровье.

Синий (голубой) треугольник у основания полотнища аллегорически указывает на Джубгскую бухту.

Синий (голубой) цвет символизирует чистое небо, честь, искренность, добродетель, возвышенные устремления.

Изображение морского конька символизирует жизненную стойкость, экологическую чистоту и красоту моря у берегов поселения.

Примечания 

Появились в 2013 году в России
Флаги с изображением рыбы